Die Ladbrokes.com World Darts Championship 2003 wurden vom 27. Dezember 2002 bis 4. Januar 2003 in Purfleet ausgetragen. Diese Weltmeisterschaft wurde von der PDC zum 10. Mal organisiert und fand wie in den vorherigen Jahren wieder in der Circus Tavern statt.

Phil Taylor, der die letzten acht der insgesamt neun Weltmeisterschaften alle gewann, stand im Finale dem an Nummer 2 gesetzten John Part aus Kanada gegenüber. Jedoch ging dieses Mal der Kanadier als Weltmeister aus dieser Partie hervor und beendete Taylors Serie von insgesamt 44 Siegen in Folge bei einer Weltmeisterschaft. Part war damit der erste Weltmeister, der nicht aus England kam.

Turnierverlauf 
Das Teilnehmerfeld bestand aus insgesamt 40 Spielern aus 8 verschiedenen Ländern. Ab der zweiten Runde griffen die besten 16 Spieler der Weltrangliste in das Turnier ein.

Teilnehmer 
PDC Order of Merit Plätze 1–16
  Phil Taylor
  John Part
  Ronnie Baxter
  Alan Warriner
  Roland Scholten
  Peter Manley
  Colin Lloyd
  Dennis Smith
  Denis Ovens
  Andy Jenkins
  Richie Burnett
  Dave Askew
  John Lowe
  Kevin Painter
  Jamie Harvey
  Peter Evison

PDC Order of Merit Plätze 17–32
  Bob Anderson
  Steve Beaton
  Steve Brown
  Shayne Burgess
  Keith Deller
  Les Fitton
  Reg Harding
  Rod Harrington
  Mark Holden
  Cliff Lazarenko
  Mick Manning
  Wayne Mardle
  Chris Mason
  Dennis Priestley
  Alex Roy
  Paul Williams

Sieger des PDPA Qualifier
  Al Hedman
  Lee Palfreyman
  Mark Robinson
  Dave Smith

Sieger des Australian Qualifier
  Simon Whitlock

Sieger des Dutch Qualifier
  Arjan Moen

Sieger des USA Qualifier
  Ray Carver

Sieger der SP 9-Dart Challenge
  David Platt

Setzliste

Preisgeld 

Das Preisgeld wurde unter den Teilnehmern wie folgt verteilt:

Ergebnisse

1. Runde 
Alle Spiele wurden im Modus best of 7 sets ausgetragen,

2. Runde bis Finale

Teilnehmer pro Land und Runde

Weblinks 
 Ergebnisse

2003
Dartveranstaltung 2002
Dartveranstaltung 2003
Dartwettbewerb in Purfleet